Scharnhorst-klass kan avse:

Scharnhorst-klass (pansarkryssare) – tysk fartygsklass av pansarkryssare under första världskriget
Scharnhorst-klass (slagskepp) – tysk fartygsklass av slagskepp under andra världskriget